Дурково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дурково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Дурково — деревня в Псковском районе Псковской области.